Ирис буро-жёлтый () — вид травянистых растений рода  семейства .

Единственный из диких ирисов с красным цветком.

Ареал 

Распространён в США (долина реки Миссисипи). Растёт на открытых заболоченных и в сырых низких местах; на крутых солнечных склонах; нередко в тени листопадных деревьев.

Ботаническое описание 

Листья ланцетные, до 3 см шириной, намного превышают цветки. Корневища до 15 см длиной и 2 см в диаметре, с перетяжками.

Цветки медно-красные или терракотово-красные, с более тёмным жилкованием, встречаются и голубые; внешние доли околоцветника широколопастные, раскидистые, внутренние доли наполовину уже, тоже раскидистые; все доли околоцветника повисают книзу. Коробочка удлинённая, 6 см длиной; семена до 10 мм, серовато-светло-коричневые, морщинистые.

Синонимы

Примечания

Литература 
 
 

Ирисовые